Chirurgischer Knoten steht für:
 Chirurgenknoten, spezieller Knoten
 Chirurgische Knoten, Gruppe von Knoten